Бья́нки (, ):

 Бьянки — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца.
 Бьянки — средневековая религиозная секта.

Носители фамилии 
 
 Бьянки, Амброджо (1771—1856) — итальянский кардинал, камальдул.
 Бьянки, Анджело (1817—1897) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Бьянки, Бьянка (настоящее имя Берта Шварц; 1855—1947) — австрийская оперная певица.
 Бьянки, Габриеле (1901—1974) — итальянский композитор.
 Бьянки, Жюль (1989—2015) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Бьянки, Илария (род. 1990) — итальянская пловчиха
 Бьянки, Карлос (род. 1949) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Бьянки, Ливия (1919—1944) — итальянская деятельница Движения Сопротивления.
 Бьянки, Луиджи (1856—1928) — итальянский математик.
 Бьянки, Луиджи Альберто (1945—2018) — итальянский скрипач и альтист.
 Бьянки, Люсьен (1934—1969) — бельгийский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана 1968 года, пилот Формулы-1, двоюродный дедушка Жюля Бьянки.
 Бьянки, Марио, более известный как Монти Бэнкс (1897—1950) — американский и итальянский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист.
 
 Бьянки, Микеле (1883—1930) — итальянский революционер, лидер синдикалистов.
 Бьянки, Никола (род. 1980) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Бьянки, Патрицио (род. 1952) — итальянский экономист и политик.
 
 Бьянки, Рене (род. 1934) — французский шоссейный и трековый велогонщик.
 Бьянки, Роландо (род. 1983) — итальянский футболист.
 Бьянки, Оттавио (род. 1943) — итальянский футболист и тренер.
 Бьянки, Тьерри (1935 — 2014) — французский востоковед и исламовед.
 
 Бьянки, Эд (род. 1942) — американский телережиссёр и продюсер.

Составные фамилии 
 Бьянки-Бандинелли, Рануччо (1900—1975) — итальянский археолог, историк искусства и общественный деятель.

Прочее

См. также